
Molekulska formula -{C12H14N2}- se može odnositi na:
 Detomidin
 Azepindol
 Caligonin
 (1-{S}-)-1-Metil-2,3,4,9-tetrahidro-1-{H}--pirido-3,4-b-indol
 Tetrahidroharman